Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de l’Épiphanie en référence à l’Épiphanie :
 la  d’Iekaterinbourg en Russie ;
 la cathédrale de l’Épiphanie d’Irkoutsk en Russie ;
 la  de Kazan en Russie ;
 la cathédrale de la Théophanie de Moscou en Russie, dédiée à la même fête mais plutôt connue sous ce nom ;
 la  de Narian-Mar en Russie ;
 la  de Noguinsk en Russie ;
 la cathédrale de l’Épiphanie d’Orel en Russie ;
 la  de Polotsk en Biélorussie ;
 la  de Saint-Domingue en République dominicaine ;
 la cathédrale de l’Épiphanie de Sioux City aux États-Unis ;
 la  de Tomsk en Russie ;
 la  de Toula en Russie ;
 la  de Venice aux États-Unis ;
 la  de Vychni Volotchek en Russie.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

Épiphanie
~